De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2011 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 14 augustus 2011 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Tsjechië